Majerka ist ein polnischer und slowakischer Ortsname:
 Majerka (Kruklanki), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Majerka (Ihľany), Ort im Okres Kežmarok, Prešovský Kraj, Slowakei